

Вишневська сільська рада — сільське поселення, Куйбишевський район, Новосибірська область
 Вишневська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край

Куйбишевська сільська рада — колишня назва Благодатненської сільської ради, Кіровоградська область, Бобринецький район
 Куйбишевська сільська рада — колишня назва Великосолонівської сільської ради, Миколаївська область, Єланецький район
 Куйбишевська сільська рада — колишня назва Калинівської сільської ради, Миколаївська область, Снігурівський район
 Куйбишевська сільська рада — колишня назва Вишневої сільської ради, Полтавська область, Оржицький район
 Куйбишевська сільська рада — колишня назва Покровської сільської ради, Полтавська область, Шишацький район